Riggi ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Riggi (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Giovanni Riggi (1925–2015), US-amerikanischer Gangster
 John Riggi, US-amerikanischer Fernseh-Autor, -Produzent, -Regisseur und -Schauspieler
 Maddalena Riggi (1765–1825), die aus Italienische Reise (Goethe) bekannte "schöne Mailänderin"

Siehe auch:
 Rigi (Begriffsklärung)